Gimbi, ville de l'ouest de l’Éthiopie ;
 Gimbi, district éthiopien (woreda) environnant la ville précédente ;
 Gimbi, ancienne subdivision administrative (awraja) du Wellega ;
 la circonscription de Gimbi, circonscription législative éthiopienne.

Gimbi, ou Guimbi, est aussi un prénom notamment porté par :
 Gimbi Ouattara ou Guimbi Ouattara (vers 1836-1919), dirigeante et cheffe militaire du Burkina Faso.